Termenul de înmulțire poate să însemne:

Înmulțirea, în matematică, operația corespunzătoare unei adunări repetate

Reproducere, proces biologic sexuat sau asexuat (mitoză, meioză)